Херуви́мская песнь (; кратко по первым словам — И́же херуви́мы) в византийском обряде (православие и грекокатолицизм) — песнопение, которое поют на литургии. Служит подготовкой верующих к великому входу и разделяет его на две части. С точки зрения большинства литургистов, не является молитвой, а описывает действия, невидимо происходящие в данный момент литургии.

Херувимская песнь была включена в чин литургии императором Юстином II в 573 году.

Текст 
При переводе греческих молитв славянские переводчики старались сохранить количество слов в молитве, слогов, ударений, мелодии.

Первая часть: И́же Херуви́мы та́йно образу́юще и Животворя́щей Тро́ице Трисвяту́ю песнь припева́юще, вся́кое ны́не жите́йское отложи́м попече́ние.
 Перевод: [Мы,] таинственно изображающие Херувимов и воспевающие Животворящей Троице Трисвятую песнь, да отложим ныне всякую житейскую заботу…

Вторая часть: Я́ко да Царя́ всех поды́мем, а́нгельскими неви́димо дориноси́ма чи́нми. Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а.
 Перевод: …чтобы нам принять Царя всех [разумных существ], невидимо сопровождаемого, словно телохранителями, воинствами Ангелов. Славьте Бога, хвалите Бога, восхваляйте Господа.

Старообрядчество 
До книжной справы 1650-х годов текст песнопения был другим:

Первая часть: И́же Херуви́мы та́йно образу́юще и Животворя́щей Тро́ице Трисвяту́ю песнь принося́ще, вся́ку ны́не жите́йскую отве́ржем печа́ль.
 Перевод: [Мы,] таинственно изображающие Херувимов и приносящие Животворящей Троице Трисвятую песнь, да отвержем ныне всякую житейскую заботу…

Вторая часть: Я́ко да Царя́ всех подъе́млюще, а́нгельскими неви́димо дароноси́ма чи́нми. Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а.
 Перевод: поднимая Царя всех [разумных существ], невидимо несомого, как дары, воинствами Ангелов. Славьте Бога, хвалите Бога, восхваляйте Господа.

Этот текст и по сей день используется в Божественной Литургии древлеправославными христианами, называемыми также староверами или старообрядцами.

Использование за литургией

Одновременные священнодействия 
Великий вход во время Херувимской песни символизирует добровольное шествие Христа на крестные страдания и смерть.

При протяжном пении первой части Херувимской песни
 Открываются Царские врата
 Диакон (в его отсутствии — священник) совершает каждение алтаря, иконостаса и молящихся (малое каждение), шёпотом читая псалом 50
 Священник в это время стоит перед престолом и читает особую тайную священническую молитву: «Никто́же досто́ин от связа́вшихся плотски́ми похотьми́…»
 Диакон, завершив каждение, встаёт рядом со священником, обратившись лицом к иконе Христа на горнем месте
 Священник, воздев руки кверху, вполголоса (так, что обычно бывает слышно только в алтаре), трижды читает первую часть Херувимской песни, а диакон, подняв кверху орарь, как при произношении ектений, после каждого из трёх раз, читает вторую часть Херувимской песни
 После этого священник с диаконом крестятся, кланяются, целуют престол
 Священник через открытые Царские врата кланяется прихожанам со словами: «Прости́те меня́ отцы́, бра́тия и се́стры вся, ели́ка согреши́л пред ва́ми де́лом, сло́вом и помышле́нием.»
 Священник с диаконом отходят к жертвеннику
 Священник кадит жертвенник, отдаёт кадило диакону, снимает со Святых Даров возду́х и возлагает его на левое плечо диакона, затем берёт с жертвенника дискос с Агнцем и вынутыми из просфор частицами, поставляет на главу диакона
 Священник берёт потир и за свещеносцами и диаконом выходит из алтаря северной диаконской дверью на солею
 Священнослужители шествуют до амвона и поворачиваются лицом к мирянам
 Поминают предстоятеля поместной церкви, правящего архиерея, благотворителей этого храма или монастыря, присутствующих и всех православных христиан.

Во время пения второй части Херувимской песни
 Священник с диаконом входят в алтарь через Царские врата со словами: «Свяще́нство (диа́конство) твое́ да помяне́т Госпо́дь Бог во Ца́рствии Свое́м всегда́ ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь»
 Священник ставит сначала потир на престол (точнее — на развёрнутый антиминс)
 Взяв у диакона дискос, ставит его слева от потира
 Со Святых Даров снимаются покровцы и полагаются на края престола
 Дискос и потир покрываются возду́хом
 Священник кадит Святые Дары, тихо читая тропари Великой Субботы и стихи 50-го псалма
 Царские врата затворяются, и завеса закрывается.

При архиерейском служении порядок действий несколько иной:
 расстилаются орлецы
 совершается омовение рук
 заканчивается проскомидия
 на входе священнослужителям предшествуют иподиаконы с архиерейской митрой, омофором, жезлом, трикирием, дикирием и рипидами
 архиерей в Царских вратах сначала у протодиакона принимает дискос и поминает предстоятеля поместной церкви (патриарх поминает предстоятелей всех поместных церквей), ставит дискос на престол и кадит священника с потиром
 хор поёт: «Аминь»
 архиерей у протоиерея (или архимандрита) принимает в Царских вратах потир, поминает благотворителей, присутствующих и всех православных христиан, ставит потир на престол
 хор второй раз поёт «Аминь» и вторую часть Херувимской песни
 Царские врата не закрываются
 сразу после Херувимской песни возможна пресвитерская хиротония.

Заменяющие песнопения 
Херувимская песнь поётся на литургии Иоанна Златоуста и литургии Василия Великого. Однако из этого правила существуют исключения, в рамках которых поются иные песнопения, выполняющие функцию Херувимской песни в особых случаях:
 в Великий Четверг поётся песнопение:

Повторяющийся текст: Ве́чери Твоея́ та́йныя днесь, Сы́не Бо́жий, прича́стника мя прими́: не бо враго́м Твои́м та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти дам, я́ко Иу́да, но я́ко разбо́йник испове́даю Тя: помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.
 Перевод: Сын Божий, прими меня сегодня как причастника Твоей Тайной вечери. Не предам тайны Твоим врагам, не поцелую Тебя, как Иуда. Но подобно (благоразумному) разбойнику исповедаю Тебя: Помяни меня, Господи, во Царствии Твоём.

В конце добавляется: Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а.

 в Великую Субботу:

Первая часть: Да молчи́т вся́кая плоть челове́ча, и да стои́т со стра́хом и тре́петом, и ничто́же земно́е в себе́ да помышля́ет: Царь бо ца́рствующих, и Госпо́дь госпо́дствующих, прихо́дит закла́тися и да́тися в снедь ве́рным.
 Перевод Ольги Седаковой: Да молчит всякая плоть человеческая и да стоит со страхом и трепетом и ни о чём земном в себе не помышляет: ибо Царь царствующих и Господь господствующих идёт на заклание отдать Себя в пищу верным.

Вторая часть: Предхо́дят же Сему́ ли́цы А́нгельстии со вся́ким Нача́лом и Вла́стию, многоочи́тии Херуви́ми, и шестокрила́тии Серафи́ми, ли́ца закрыва́юще, и вопию́ще песнь: Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а.
 Перевод: Предваряют Его сонмы Ангелов со всеми Началами и Властями: многоочитые Херувимы и шестикрылые Серафимы, закрывая лица свои и воспевая песнь: Славьте Бога, хвалите Бога, восхваляйте Господа.

 на Литургии преждеосвященных Даров:

Первая часть: Ны́не Си́лы Небе́сныя с на́ми неви́димо слу́жат, се бо вхо́дит Царь Сла́вы, се Же́ртва та́йная соверше́на дорино́сится.
 Перевод иеромонаха Амвросия (Тимрота): Ныне Силы Небесные с нами невидимо служат, ибо вот, входит Царь Славы, вот Жертва, таинственная, совершенная, ими сопровождается.

Вторая часть: Ве́рою и любо́вию присту́пим, да прича́стницы Жи́зни ве́чныя бу́дем. Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а.
 Перевод: С верою и любовию приступим, чтобы стать нам причастниками жизни вечной. Славьте Бога, хвалите Бога, восхваляйте Господа.

Музыкальные варианты 
Изначально Херувимская песнь каждый раз исполнялась в унисон (или в исон) только одним старинным византийским напевом. Некоторые вариации мелодии возникали лишь при переводах Херувимской песни с греческого языка на латинский, сирийский, грузинский, церковнославянский и иные языки богослужения. В русской литургической практике Херувимская песнь является внегласовым песнопением. С появлением и развитием в Европе полифонической музыки стали предприниматься попытки изменить мелодии всех церковных песнопений, в том числе Херувимской песни. Среди всех поместных православных церквей наибольшие музыкальные изменения произошли в Русской церкви. Многие русские композиторы писали музыку на текст Херувимской песни (например, Пётр Чайковский написал три Херувимских). В настоящее время в храмах России Херувимскую песнь чаще всего поют:
 гармонизацию знаменного распева
 Греческого распева
 Обиходного распева
 Старосимоновскую
 напева Ниловой пустыни в изложении С. А. Зайцева
 Невскую
 Софрониевскую
 Владимирскую в изложении Александра Кастальского
 Александра Архангельского
 на подобен «Благообразный Иосиф»
 Симоновскую-Стрелецкую в изложении Д. Соловьёва
 игумена Никифора (Кирзин)
 Дмитрия Бортнянского № 5
 «Из рукописных нот»
 диакона Сергия Трубачёва
 игумена Силуана (Туманова)
 В. К. Ковальджи
 и многих других.

См. также 
 Херувим
 Херувимский ладан

Примечания

Литература 
 
 Королева А. А. Херувимская песнь в творчестве русских композиторов XVII—XIX вв // XIX Царскосельские чтения : Материалы международной научной конференции, Санкт-Петербург, 21-22 апреля 2015 года / Под общей редакцией В. Н. Скворцова Л. М. Кобрина (отв. ред.). Том 1. — Санкт-Петербург: Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, 2015. — С. 151—155.

Ссылки 
 Об осмыслении и о «певческом» переводе Херувимской песни
 Херувимская песнь (Детский хор Никольского Собора, Можайск)
 Херувимская песнь (Сестринский хор Свято-Введенского монастыря, Иваново)
 «Херувимская» староболгарского распева в изложении игумена Силуана (Мужской хор «Оптина Пустынь», регент Александр Семёнов)
 Церковное пение Древней Руси — рабское ли подражание Византии?
 

Литургика
Восточные литургические обряды
Византийская музыка
Православные песнопения